Fritz — немецкая шахматная программа, разработанная Францем Моршем и Матиасом Файстом и изданная ChessBase.

История 
Морш и его друг Эд Шредер создали шахматную программу в начале 1980-х. В начале 90-х немецкая компания ChessBase попросила, чтобы Морш написал шахматную программу Fritz. Разработка была завершена в 1991, и к этому году относятся первые упоминания о сыгранных партиях.

Версия под названием Deep Fritz разработана для многопроцессорной компьютерной обработки.

Fritz 10 вышел 22 апреля 2006 года. Имел хорошие тактические возможности (на то время), и очень полюбился многим игрокам в шахматы.

Fritz 11 был выпущен в ноябре 2007 года. 11 версия шла с лучшими рекомендациями международного мастера Джошуа Вайцкина, сказавшего, что «Fritz походит на женщину, до которой вы не можете добраться. Он заставляет вас мыслить способами, которыми вы никогда не пользовались прежде».

Версия Fritz 12 была выпущена 7 октября 2009 года.

Версия Fritz 13 была выпущена 31 октября 2011 года.

Версия Fritz 14 была выпущена 22 сентября 2014 года, а также имеет 64-разрядную версию.

Версия Fritz 15 была выпущена 25 ноября 2015 года. С этой версии исчезла приставка Deep. Теперь все последующие версии поддерживают многоядерность по умолчанию.

В 15 и 16 версиях Fritz используется наработки из знаменитой шахматной программы Rybka, разработанной международным мастером Васиком Райлихом.

В 17ой версии программы, помимо традиционного шахматного движка 17ой версии (базируемого на наработках Ginkgo), используется «Fat Fritz» — чрезвычайно сильный движок нейронной сети, созданный по мотивам AlphaGo Zero.

В июле 2021 года разработчики шахматного движка с открытым исходным кодом Stockfish подали иск против ChessBase, утверждая, что Fat Fritz 2.0 является производным от Stockfish, а коммерческое использование этих данных являться прямым нарушением правил использования свободной лицензии GNU.

Версия Fritz 18 Neuronal была выпущена 30 марта 2022 года. В этой версии все ранее созданные вручную оценки Фрица были эффективно заменены обновляемой нейронной сетью.

Результаты 

В 1995 году Fritz 3 выиграл Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ в Гонконге, неожиданно победив известную версию прототипа компьютера Deep Blue.

В 2000 году Fritz SSS по предложению Генны Сосонко участвовал и занял пятое место на Чемпионате Голландии, турнир не был признан ФИДЕ.

В 2002 году Deep Fritz сыграл вничью 4-4 в матче в Бахрейне против чемпиона мира по классическим шахматам Владимира Крамника.

В ноябре 2003 года Fritz X3D, версия Deep Fritz с трёхмерным интерфейсом, сыграла вничью в четырёх партиях против Гарри Каспарова.

23 июня 2005 года, в студиях ABC Times Square, искусственный интеллект Инструментальная панель Accoona, управляемая прототипом Fritz 9, сыграла вничью с тогдашним Чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касымджановым.

С 25 ноября по 5 декабря 2006 года Deep Fritz сыграл шесть игровых партий против Крамника в Бонне. Fritz победил 4-2, причём во второй партии Крамник допустил грубую ошибку.

На 3 ноября 2007 года в списке оценки рейтинга SSDF, Fritz 10 был пятым с 2856 пунктами Эло, на пять пунктов ниже Junior 10.1 и на 79 пунктов ниже #1 Rybka 2.3.1.

29 марта 2014 года Deep Fritz 14 64-bit 4CPU был тринадцатым в рейтинг-листе CCRL с 3072 пунктами Эло.

См. также 
 Компьютерные шахматы

Примечания

Ссылки 
 
 ChessBase homepage (developers of Fritz) 
 Play through the Garry Kasparov vs. X3D Fritz 2003 games
 Rustam Kasimdzhanov vs Accoona
 Fritz 9 Review
 Fritz 10 GUI Update (software installer for Microsoft Windows)

Шахматные программы